River Inny ist der Name von Flüssen in Irland und Cornwall (England):

 River Inny (Leinster), Nebenfluss des Shannon (Fluss) in der irischen Provinz Leinster
 River Inny (Kerry) Fluss auf der Iveragh-Halbinsel im County Kerry, Irland
 River Inny (Cornwall) Fluss in Cornwall, England